Anning Shi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Lianran, häradshuvudort, Yunnan, 
 Anning Shi (härad i Kina), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar